Brunold est un nom notamment porté par :

 Florence Brunold, actrice française ;
 Paul Brunold (1875-1948), musicien et musicologue français.